Mario Pérez (ur. 1927) – meksykański piłkarz
 Mario Pérez Saldivar (ur. 1939) – meksykański lekkoatleta
 Mario Perez (ur. 1943) – kubański malarz
 Mario Pérez (ur. 1946) – meksykański piłkarz
 Mario Pérez (ur. 1982) – meksykański piłkarz
 Mario Gaspar Pérez (ur. 1990) – hiszpański piłkarz